Dorade is de triviale naam die aan enkele vissen uit de familie van de zeebrasems wordt gegeven. Er zijn er onder andere:
 Grijze dorade of zeekarper (Spondyliosoma cantharus)
 Dorade royale of goudbrasem (Sparus aurata)
 Dorade of guldenkop (Chrysophrys auratus) 
 Enkele soorten uit de geslachten Diplodus en Dentex
 Kleine roodbaars (Sebastes viviparus)